Evrenos Gazi, fundador de la família dels Evrenosoğulları
 Evrenosoğulları, família turca de l'Imperi Otomà